Malmaison, village de la commune belge de Fauvillers dans la province de Luxembourg ;
 le château de Malmaison, situé dans la commune française de Rueil-Malmaison dans le département des Hauts-de-Seine, propriété de Joséphine de Beauharnais, épouse de Napoléon Bonaparte ;
 le château de la Petite Malmaison, voisin du château de Malmaison, et construit postérieurement entre 1803 et 1805 ;
 Bonaparte à la Malmaison, dessin exécuté en 1801 par Jean-Baptiste Isabey ;
 la constitution de la Malmaison, constitution de la République helvétique rédigée par Napoléon Bonaparte en 1802 ;
 la bataille dite de "Malmaison" en 1870 lors de la guerre franco-prussienne sur le territoire de la commune de Rueil-Malmaison ;
 la forêt de la Malmaison, forêt domaniale située dans le département des Hauts-de-Seine ;
 le fort de la Malmaison, situé dans la commune française de Chavignon dans le département de l'Aisne ;
 les combats de la Malmaison, ensemble de batailles le long du chemin des Dames en 1917 de l'offensive Nivelle en avril jusqu'à la bataille de la Malmaison en octobre ;
 la bataille de la Malmaison en octobre 1917 lors de la Première Guerre mondiale à proximité du fort de la Malmaison, marquant la fin de la Bataille du Chemin des Dames ;
 La Malmaison, commune du département de l'Aisne ;
 Malmaison, hameau de la commune de Évin-Malmaison dans le département du Pas-de-Calais ;
 La Malmaison, hameau de la commune d'Allondrelle-la-Malmaison dans le département du Meurthe-et-Moselle ;
 La Malmaison ancienne commune des Vosges ayant fusionné avec Vittel lors de la Révolution Française ;
 Souvenir de la Malmaison, rosier de type bourbon créé en 1843.

Homonymie de toponyme
Homonymie de batailles